Fanedanu (Gomo), een plaats in Indonesië
Fanedanu (Lahusa), een plaats in Indonesië